Costinel est un prénom masculin roumain, diminutif du prénom Constantin. C'est également un nom de famille présent en Roumanie.

Personnalités

Références

Voir aussi 
 

Prénom masculin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain